Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom de USS Reuben James, nommés en l'honneur de  :
 l', un destroyer de classe Clemson mis en service en  et coulé par lU-552 en ;
 l', un destroyer d'escorte de classe Buckley mis en service en  et coulé comme cible en ;
 l', une frégate lance-missiles de classe Oliver Hazard Perry mis en service en  et coulé comme cible en .

Reuben James